Maria Sterre der Zee (Borkum) - kerk in Borkum, Duitsland
 Sterre der Zee - een der namen van Maria, moeder van Jezus
 Sterre der Zee (Maastricht) - beeld van Maria in Maastricht

Zie ook
 Stella Maris